Lévitation (physique) : fait, pour un objet, de se déplacer ou de rester en suspension au-dessus du sol, sous l'effet d'une force connue. Voir en particulier :
 Lévitation acoustique
 Lévitation électrostatique
 Lévitation électromagnétique
 Lévitation optique
 Lévitation (paranormal) : fait, pour un être ou un objet, de se déplacer ou de rester en suspension au-dessus du sol sans explication connue.
  : film américain de Scott D. Goldstein sorti en 1997.

Homonymie de titre